Bagaleanq fou una comarca del Bagrevand (Armènia) on cap al 860 va intentar conservar la independència el darrer Mamikonian de Bagrevand, Gregori, abans de morir al cap de set dies.

Regions d'Armènia